Rolf Wanhainen (né le  à Danderyd en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien.

Carrière de joueur 

|-
| 1995-1996 || Huddinge IK || Division 1
|| 18|| || || 2,44|| -|| || || || || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Huddinge IK || Division 1
|| 13|| || || 2,23|| -|| || || || || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Huddinge IK || Division 1
|| 17|| || || 1,41|| -|| || || || || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1998-1999 || Huddinge IK || Division 1
|| 27|| || || 1,7 || -|| || || || || || || || ||
|-
| Djurgården Hockey || Elitserien
|| 1|| || || 0 || 100|| || || || || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Södertälje SK || Allsvenskan
|| 31|| || || 2,15|| 89,6|| || || 10 || || || 2,42 || 89,2 || ||
|-
| 2000-2001 || Södertälje SK || Allsvenskan
|| 26|| || || 2,36|| 88,4|| || || 10 || || || 1,76 || 92,7 || ||
|-
| 2001-2002 || Södertälje SK || Elitserien
|| 47|| || || 2,81|| 90,4|| || || || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Södertälje SK || Elitserien
|| 45|| || || 2,48|| 90,9|| || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Södertälje SK || Elitserien
|| 31|| || || 3,53|| 87,9|| || || || || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Djurgården Hockey || Elitserien
|| 4|| || || 3,66|| 86,4|| || || || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Augsburger Panther || DEL
|| 51|| || || 3,3 || 90,2|| || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Augsburger Panther || DEL
|| 51|| || || 3,83|| 88,4|| || || || || || || || ||

Références

Naissance en février 1972
Naissance à Danderyd	
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Huddinge IK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Augsburger Panther
Gardien de but de hockey sur glace